Villaflores est un toponyme hispanique qui peut désigner :
 Villaflores (Castille-et-León), commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Villaflores (Chiapas), municipalité de l’État mexicain du Chiapas.

Homonymie